Името Грамаде носят две български села:

 Грамаде, област Кюстендил
 Грамаде, област Смолян